Bíró Mihály (1814 k.–1881) kisgörgényi földbirtokos
 Bíró Mihály (1886–1948) festő, grafikus, szobrász
 Bíró Mihály (1919–1970) labdarúgó, csatár
 Bíró Mihály (1929–2019) sportvezető